Il singolare del torneo di tennis Colorado International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Nicole Gibbs che ha battuto in finale Julie Coin 6–2, 3–6, 6–4.

Teste di serie

 Michelle Larcher de Brito (secondo turno)
 Alexa Glatch (quarti di finale)
 Madison Brengle (quarti di finale)
 Victoria Larrière (secondo turno)

  Sharon Fichman (primo turno)
  Zheng Saisai (primo turno)
  Maria Sanchez (primo turno)
  Chanel Simmonds (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Colorado International 2012